Marco Vannini – filosofo italiano
 Marco Vannini – schermidore italiano
 Marco Vannini – zoologo italiano